Colectiv poate fi:
 Incendiul din clubul Colectiv a avut loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015
 Colectiv (film), film documentar regizat de Alexander Nanau (2019)